В этом перечне приведены каменные крепости, расположенные на территории России — каменные крепости, кремли, замки, укрепленные монастыри. Список построен по географическому принципу. В нём приведены как сохранившиеся до нашего времени (полностью или частично), так и потерянные сооружения. Сооружения, которые уцелели более или менее фрагментарно, обозначены розовым цветом. Объекты, не сохранившиеся полностью, или не сохранившие каменных частей выделены серым цветом. Для каждого объекта дается название, местоположение, дата сооружения стен, примечания, фото.

Список каменных крепостей

Центральная Россия

Северо-Запад 
Замки Калининградской области указаны в отдельной статье.

Поволжье

Кавказ

Урал и Сибирь

Крым 
Большая часть Крымского полуострова является объектом территориальных разногласий между Россией, контролирующей спорную территорию, и Украиной, в пределах признанных международным сообществом границ которой спорная территория находится.

Декоративные стены, не имевшие оборонительного характера 
В XVII—XVIII веках по образцу средневековых крепостей были построены стены нескольких монастырей. Хотя старые деревянные монастырские стены чаще имели вооружение, новые крепости оборонительной функции уже не выполняли.

Галерея

См. также 
Замки Калининградской области
Замки Белоруссии
Фортификационные сооружения Кёнигсберга

Примечания

Ссылки 

 Государственный Музей-заповедник «Московский Кремль»
 Официальный сайт Казанского кремля
 Нижегородский кремль: архитектура, история
 Спасо-Прилуцкий монастырь: официальный сайт
 Изборск: история, памятники архитектуры
 Астраханский музей-заповедник
 Иосифо-Волоцкий монастырь, официальный сайт
 Николо-Пешношский монастырь, официальный сайт
 Наследие Псковской земли: история, архитектура
 Донской монастырь: официальный сайт
 Официальный сайт Высоцкого монастыря
 Вологодский архиерейский двор
 Великий Новгород: история, архитектура

 Официальный сайт Псково-Печерского монастыря
 Северные крепости: Россия, сопредельные страны
 Государственный музей «Выборгский замок»
 Петропавловская крепость
 Официальный сайт Соловецкого монастыря
 Новодвинская крепость
 Государственный музей-заповедник «Ростовский Кремль»
 Музей «Александровская слобода»
 Троице-Сергиева лавра: официальный сайт
 Кирилло-Белозерский музей-заповедник
 Саввино-Сторожевский монастырь, официальный сайт
 Ипатьевский монастырь

Списки зданий и сооружений России
Списки:Архитектура